Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2013 го́да () — 45-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, проходивший с 29 марта по 9 ноября 2013 года. Этот сезон стал 39-м под названием «Высшая лига», а также 22-м после восстановления независимости Латвии.

Команды-участницы

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Тренерские изменения 

  До этого пост исполняющего обязанности главного тренера занимал Янис Интенберг, хотя командой фактически руководил Дмитрий Калашников.

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Переходные матчи 

|}

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 18/10/2013 «Металлург» — «Спартак» 6:0
 21/10/2013 «Даугава» (Рига) — «ДЮСШ Илуксте» 7:1
 Самая крупная победа гостей (+8):
 09/11/2013 «ДЮСШ Илуксте» — «Металлург» 2:10
 Наибольшее число голов в одном матче (12):
 09/11/2013 «ДЮСШ Илуксте» — «Металлург» 2:10

Арбитры чемпионата 

 Лучшими главными судьями были признаны: Александр Голубев, Александр Ануфриев (оба — Рига), Ивар Цауне (Даугавпилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Алексей Спасёнников, Роман Платонов (оба — Рига).
 Лучшим инспектором был признан Сергей Брага (Вентспилс).

Символические сборные 

Вратари
 Паулюс Грибаускас («Сконто»)
 Максим Уваренко («Вентспилс»)

Защитники
 Владислав Габов («Сконто»)
 Наурис Булвитис («Сконто»)
 Виталий Смирнов («Вентспилс»)
 Антон Куракин («Вентспилс»)
 Олег Тимофеев («Вентспилс»)
 Ренарс Роде («Сконто»)
 Каспар Дубра («Вентспилс»)
 Алан Синельников («Сконто»)

Полузащитники
 Руслан Мингазов («Сконто»)
 Александр Фертов («Сконто»)
 Юрис Лайзанс («Сконто»)
 Юрий Жигаев («Вентспилс»)
 Андрей Ковалёв («Даугава» Даугавпилс)
 Ритвар Ругин («Сконто»)
 Мантас Савенас («Даугава» Рига)
 Робертс Савальниекс («Металлург»)

Нападающие
 Валерий Шабала («Сконто»)
 Вадим Янчук («Вентспилс»)
 Артур Карашаускас («Сконто»)
 Даниил Турков («Вентспилс»)

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2013
 Вторая лига Латвии по футболу 2013
 Кубок Латвии по футболу 2013/2014
 Суперкубок Латвии по футболу 2013
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2013

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

 
2013
Футбол в Латвии в 2013 году
Латвия